Ehrnstorf ist der Ortsname von

 Ehrnstorf (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Ehrnstorf (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern